Diplosoma puede referirse a:
 Diplosoma (botánica), género de la familia Aizoaceae.
 Diplosoma (célula), orgánulo del citoplasma.
 Diplosoma (animal), género marino de las ascidias.